Obręcz uchylna – obręcz kosza uchylająca się podczas wykonywania wsadów, wyposażona w mechanizm positive-lock, co ma zapewniać bezpieczeństwo zawodników.

Na zawodach wysokiej rangi, takich jak oficjalne zawody FIBA, turnieje olimpijskie, turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich, turnieje mistrzostw świata (oraz kategorii wiekowych U-19, U-17), mistrzostwa strefowe i zawody wysokiej rangi w federacjach krajowych, obowiązkowe są obręcze uchylne. Na wszystkich pozostałych zawodach użycie obręczy uchylnych jest zalecane przez przepisy.

Obręcze uchylne są zaprojektowane w ten sposób, by piłka odbijała się od nich w podobny sposób, jak od sztywnych obręczy. Mechanizmy zapewniające uchylanie się obręczy działają dopiero przy dużych siłach, takich jak pionowa siła statyczna o wartości ponad 80kg. Obręcz uchyla się w przedziale 10°-30°, a po odciążeniu obręczy (np. po tym, gdy został już wykonany wsad), wraca ona natychmiast do pozycji wyjściowej, a konstrukcja do koszykówki może drgać przez 4 sekundy. Jej projekt zapewnia to, iż obręcz nie pęka i nie ulega stałym odkształceniom. Obie obręcze na boisku muszą mieć te same parametry odbicia piłki, które z kolei wraz z parametrami sprężystości konstrukcji podtrzymującej tablicę nie mogą się różnić między koszami o więcej niż 5%.

Zobacz też 
 obręcz kosza

Przypisy 

Terminologia w koszykówce